Korner ist der Familienname folgender Personen:

 Alexis Korner (1928–1984), englischer Bluesmusiker
 Georg Korner (* 1954), deutscher Bildhauer
 Hermann Korner (~1365–1438), Lübecker Chronist
 Joanna Korner (* 1951), britische Juristin
 Petra Korner (* 1977), österreichische Kamerafrau und Bildgestalterin
 Raoul Korner (* 1974), österreichischer Basketballtrainer
 Sofie Korner (1889–1942), österreichische Malerin und Grafikerin

Siehe auch:
 Corner, Körner, Cornerus